Чеди:

 Чеди — форма ступы, характерная для искусства Таиланда.
 Чеди — древнеиндийское царство, упоминаемое в «Махабхарате» и Пуранах